Zdihovo est un toponyme qui peut désigner :
Zdihovo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Jastrebarsko, comitat de Zagreb ;
Zdihovo, une localité de Croatie située dans la municipalité de Vrbovsko, comitat de Primorje-Gorski Kotar.